Goldenberg steht für:
 Goldenberg (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

geografische Objekte:
 Goldenberg (Remscheid), Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Goldenberg (Gemeinde Pupping), Ortschaft der Gemeinde Pupping, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kraftwerk Goldenberg in Hürth-Knapsack, Nordrhein-Westfalen
 Goldenberg Ridge, Gebirgskamm an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika

Goldenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Goldenberg (1831–1897), deutscher Fabrikant und Reichstags-Abgeordneter
 Anna Goldenberg (* 1989), Autorin und Journalistin
 Arthur Goldenberg (1923–2013), US-amerikanischer Dichter und Hochschullehrer siehe Arthur Gregor
 Bernhard Goldenberg (1872–1917), deutscher Ingenieur
 Billy Goldenberg (1936–2020), US-amerikanischer Filmkomponist
 Boris Goldenberg (1905–1980), sozialistischer Politiker, Publizist und Historiker
 Charles Goldenberg (1910–1986), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Efraín Goldenberg Schreiber (* 1929), peruanischer Politiker
 Friedrich Goldenberg (1798–1881), deutscher Paläobotaniker und -entomologe
 Gideon Goldenberg (1930–2013), israelischer Linguist
 Michael Goldenberg (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mirian Goldenberg (* 1957), brasilianische Sozialanthropologin und Hochschullehrerin
 Morris Goldenberg (1911–1969), US-amerikanischer Perkussionist und Musikpädagoge
 William Goldenberg (* 1959), US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:

 Goldenberg-Skandal
 Goldberg
 Goldenberger
 Goldenburg
 Goldene Berge
 Güldenberg
 Die goldenen Berge
 Der König vom goldenen Berg